Räuberbahn steht für:
 Räuberbahn, Abschnitt Altshausen–Pfullendorf der Bahnstrecke Altshausen–Schwackenreute
 Räuberbahn, Abschnitt Altshausen–Aulendorf der Bahnstrecke Herbertingen–Isny